

Famiglie
 Storch – famiglia nobile originaria di Osnabrück, in Germania

Persone
 Beatrix von Storch, nata von Oldenburg (1971) – politica tedesca
 Frederik Storch (1805-1883) – pittore danese
 Karl Storch (1913-1992) – martellista tedesco
 Juan José Linz Storch de Gracia (1926-2013) – politologo spagnolo
 Larry Storch, propr. Lawrence Samuel Storch (1923-2022) – attore e doppiatore statunitense
 Nicolas Storch, chiamato anche Nicolaus o Niklas o Niclas e Stork o Storck (1500 circa-1536) – predicatore tedesco
 Scott Storch (1973) – produttore discografico e musicista statunitense

Altro
 Storch, in italiano "cicogna" – soprannome del velivolo monomotore tedesco Fieseler Fi 156
 Casa Štorch – edificio di Praga

Pagine correlate
Storck